Skrót ESE może oznaczać:
 Easy Serving Espresso Pod
 Ethical Sensory Extrovert
 European School of Economics
 European Society of Endocrinology
 Extensible Storage Engine
 Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education
 wschodni południowy wschód (East South East)